Pont La Fayette steht für Brücken:
 Pont Lafayette (Lyon)
 Pont Lafayette (Paris)